Cherso kan syfta på:

 Cherso – en stad i Kroatien, se Cres (stad)
 Cherso – en ö i Kroatien, se Cres
 Chérso  – en ort i Gekland